

Libri 
 Sugarblues, il mal di zucchero (Sugar Blues) – libro di William Dufty del 1975

Musica 
 Sugar Blues – traccia dell'album Chinatown dei Thin Lizzy del 1980
 Sugar Blues – album di Marc Benno del 2000